Фенелус () — фамилия. Известные носители:

 Фенелус, Виллард (род. 1984) — багамский футболист.
 Фенелус, Марко (род. 1992) — футболист с Теркса и Кайкоса.
 Фенелус, Марк-Дональд (род. 1991) — футболист с Теркса и Кайкоса.